Szarvas László (1940) labdarúgó, edző
Szarvas László (1966) műsorvezető